Icom può riferirsi a:

Organizzazioni
International Council of Museums
Industrial Common Ownership Movement, cooperativa parte di Co-operatives UK

Aziende
Icom Incorporated, azienda di apparati radio 

ICOM Simulations, azienda di software
ICOM Mechanical Inc., azienda della Silicon Valley HVAC 
ICOM Tele A/S, operatore di telecomunicazioni danese